Барку — власна назва.

Топоніми

Барку (Гімарайнш) — парафія.
 Барку (Ковілян) — парафія.

Барку (Туніс) — місто.